Traiguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Traiguera (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Traiguera (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar